Osoby o tym nazwisku:
 Anna Łukasik – polska menedżer opieki zdrowotnej, urzędnik
 Damian Łukasik – polski piłkarz
 Daniel Łukasik – polski piłkarz
 Edward Łukasik – polski wojskowy, działacz państwowy i partyjny, polityk
 Justyna Łukasik – polska siatkarka
 Piotr Łukasik – polski siatkarz
 Martyna Łukasik – polska siatkarka
 Ryszard Łukasik – polski wojskowy
 Ryszard Łukasik – polski piłkarz
 Seweryn Łukasik – polski lekarz
 Zbigniew Łukasik – polski inżynier